Buschbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Buschbach (Ahrbach), linker Zufluss des dort schon Mühlenbach genannten Ahrbachs (Mittelrhein) im Gebiet der Stadt Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Buschbach, Oberlaufname der Bahra (Gottleuba), rechter Zufluss der Gottleuba bei Langenhennersdorf, Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Buschbach (Gaule), linker Zufluss der Gaule oder des Gaulebachs (zur Pließnitz) bei Dittersbach auf dem Eigen, Stadt Bernstadt auf dem Eigen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Buschbach (Große Biela), Nebenfluss der Großen Biela bei Altenberg, Sachsen
 Buschbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Lothringen
 Buschbach (Pließnitz), Zufluss der Pließnitz in Görlitz, Sachsen
 Buschbach (Rote Weißeritz), linker Zufluss des Flusses Rote Weißeritz vor Coßmannsdorf, Stadtteil Hainsberg, Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Buschbach, deutscher Name des Bosbeek oder Boschbeek, rechter Zufluss der Rur bei Herkenbosch, Gemeinde Roerdalen, Provinz Limburg, Niederlande; anfangs Grenzbach zu Elmpt, Gemeinde Niederkrüchten, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Buschbach (Saarbach), linker Zufluss des Saarbachs (zur Saar) vor Eschringen, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Buschbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza (zur Saale) bei Schwarzburg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Buschbach (Steinbach), rechter Zufluss des dort noch Honhardter Bach genannten Steinbachs (zur Jagst bei Steinbach an der Jagst) vor Honhardt, beide Orte in der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Buschbach (Swist), rechter Zufluss der Swist bei Dünstekoven, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buschbach (Zelle), linker Zufluss der Zelle (zur Albe) bei Zellen bei Petit-Tenquin,  Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Orte:
 Buschbach (Markersdorf), bis 1936 Niecha, Ortsteil der Gemeinde Markersdorf (Sachsen), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Jauernick-Buschbach, Ortsteil der Gemeinde Markersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen

Schutzgebiet:
 Landschaftsschutzgebiet Buschbach

Siehe auch:
 Buschgraben
 Büschbach, linker Zufluss des Föhrenbachs (zur Mosel) beim Leinenhof, Stadt Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz